Pitelová est un village de Slovaquie.
 Vladimira Pitelova est une actrice tchèque.